Ahlström är ett svenskt efternamn, som också kan skrivas Alström. Den 31 december 2021 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Ahlström 4 243
 Alström 289
Tillsammans blir detta 4 532 personer.

Personer med Ahlström (eller varianter) som efternamn 

 Anna Ahlström (1863–1943), skolledare, filosofie doktor 
 Anna-Lena Ahlström (född 1963), porträttfotograf
 Antti Ahlström (1827–1896), finländsk industriman
 Arvid Wilhelm Ahlström (1792–1820), brottsling
 Axel Ahlström (1860–1934), litteraturhistoriker

 Bo Alström (född 1937), konstnär

 Carl Gustaf Ahlström (1905–1990), patolog
 Carl-Henry Alström (1907–1993), psykiater

 Eric Ahlström (1889–1947), försäljningschef och idrottare
 Erik Ahlström (1877–1949), läkare
 Eva Alström (född 1938), museichef

 Gabriella Ahlström (född 1963), journalist och författare
 Georg Ahlström (1881–1937), militär
 Gunnar Ahlström (1906–1982), litteraturvetare
 Gunnar Ahlström (företagsledare) (född 1957)
 Gunnar Ahlström (konstnär) (1910–2001)
 Gustaf Ahlström (1862–1955), ögonläkare
 Göran Ahlström (född 1936), civilingenjör och företagsledare

 Hanna Alström (född 1981), skådespelare
 Herman Ahlström (1864–1932), jurist

 Isabell Ahlström (född 1981), friidrottare, långdistanslöpare

 Jacob Niclas Ahlström (1805–1857), tonsättare
 Johan Ahlström (1830–1904), byggmästare och arkitekt
 Johan Alfred Ahlström (1833–1910), tonsättare
 Jonas Alström (1685–1761), industriman, adlad Alströmer

 Kattis Ahlström (född 1966), journalist och programledare
 Kristofer Ahlström (född 1979), författare och journalist

 Lars Ahlström, flera personer
 Lars Ahlström (militär) (1923–2005), militär
 Lars Ahlström (målare), kyrkomålare på 1700-talet
 Lars Ahlström (politiker) (född 1930), politiker, moderat
 Lena Ahlström (född 1953), civilekonom och ledarskapskonsult

 Magnus Ahlström (nämnd 1762–1799), sjökapten
 Mikael Ahlström (född 1956), företagare

 Nathalia Ahlström (1877–1969), kommunalpolitiker, socialdemokrat och föreningsledare

 Olle Ahlström (1927–2013), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Olof Ahlström (1833–1903), borgmästare
 Olof Alström (1876–1955), tidningsman
 Oscar Ahlström, flera personer
 Oscar Ahlström (ishockeyspelare) (född 1986)
 Oscar Ahlström (trädgårdsmästare) (1891–1971)
 Otto Ahlström (1893–1964). doreltör, optiker, akvarellmålare
 Otto Theodor Ahlström (1848–1906), ingenjör
 Ove Alström (1927–1988), fotograf

 Per Alström (född 1961), zoolog

 Ragnar Alström (1887–1967), präst

 Sara Alström (född 1975), skådespelare
 Sven Ahlström (född 1966), skådespelare

 Thomas Ahlström (född 1952), fotbollsspelare
 Tom Ahlström (född 1943), formgivare

 Victor Ahlström (född 1986), ishockeyspelare

 Walter Ahlström (1875–1931), finländsk industriman

 Yngvar Alström  (1907–1983), tidningsman

 Åke Ahlström (1918–2001), arkitekt
 Åke Ahlström (företagsledare) (1923–2021), civilingenjör och företagsledare

Övrigt
 Ahlstrom – finländsk industrikoncern
 Alströms bambusångare – lövsångare
 Ahlströms jungfrubur – bordell i Stockholm 1762–11767
 Alströms syndrom – genetisk sjukdom
 Ahlströmska skolan – privat flickskola och gymnasium i Stockholm 1902–1983

Se även
 Alströmer

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn